Юркинский сельский округ

Марий Эл 

 Юркинский сельский округ Юринского района

Московская область 

 Юркинский сельский округ Талдомского района (1994—2006)